Il Campionato mondiale Supersport 2003 è la quinta edizione del campionato mondiale Supersport.

Chris Vermeulen su Honda CBR 600RR del team Ten Kate Honda vince il titolo piloti, l'australiano vince quattro delle prime sei gare stagionali, guadagnando un margine tale da consentirgli di tenere il vertice della graduatoria fino al termine della stagione, quando si laurea campione mondiale con 64 punti di distacco sul secondo classificato.

Tra i costruttori prima storica vittoria della Honda, che primeggia con sette gare vinte, alle sue spalle staccata di 60 punti la Suzuki con due vittorie, una vittoria a testa per Yamaha e Kawasaki. A causa del ritiro della Ducati, in questa annata partecipano solo costruttori giapponesi.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 

2003
Supersport